В 1968/69 годах состоялся 14-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей получил «Милан», победивший в финале «Аякс». Ряд восточноевропейских клубов снялись с турнира в знак протеста против сведения их в пары.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Дополнительный матч

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1968/69 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1968/69 на сайте RSSSF

1968
Футбол в Европе в 1968 году
Футбол в Европе в 1969 году